Geografie

Duitsland:
Sulz am Neckar
Sulz (Beieren), rivier in Zuid-Duitsland

Oostenrijk:
Sulz (Vorarlberg)
Sulz im Weinviertel
Sulz im Wienerwald in Wienerwald (gemeente)

Zwitserland:
Sulz (Aargau)
Sulz (Luzern)
Sulz (Zürich) (dorp in gemeente Rickenbach)

Geslacht

Sulz (geslacht), een voormalig adellijk huis in Duitsland